Ехидо ел Запоте има више значења:

 Ехидо ел Запоте (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо ел Запоте, Лос Оливос (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику